Демократический союз:
 Демократический союз (СССР и Россия) — первая открыто провозгласившая себя оппозиционная политическая партия в СССР, основанная 8 мая 1988 года группой советских диссидентов и правозащитников.
 Демократический союз (Сирия) — левая партия, основанная в 2003 году сирийскими курдами.

См. также 
 Демократический союз венгров Румынии
 Демократический союз за интеграцию
 Демократический союз малийского народа
 Демократический Союз народа Финляндии
 Демократический союз молодёжи
 Тиморский демократический союз